Organo meccanico – genericamente, un dispositivo meccanico.
 Organo meccanico – strumento musicale a trasmissione meccanica.
 Organo meccanico – nome generico di vari strumenti musicali automatici
 Organo a rullo o "organetto di Barberia".
 Organo meccanico o orologio meccanico.
 Organo da fiera.